Alojzij Novak je lahko:
 Alojzij Novak (1881–1967), duhovnik, črniški župnik; dekan
 Alojzij Novak (partizan)
 Alojzij Novak (1849–1917), učitelj v Idriji
 Alojzij Novak (1876–1960), učitelj, pisec učbenikov
 Alojz Novak
 Lojze Novak